Europeiska cupvinnarcupen 1988/1989 vanns av Barcelona, Spanien som i finalen slog Sampdoria, Italien med 2-0.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1988/1989 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1988 i Europa
1989 i Europa
Fotbollssäsongen 1988/1989
1988/1989